M.in. anglojęzyczny i niemieckojęzyczny odpowiednik wyrażenia „tygrys azjatycki”.

Pozostałe znaczenia 
 Tiger – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia, w hrabstwie Rabun
 Tiger – marka piwa produkcji koncernu Heineken
 Tiger – funkcja skrótu (algorytm z dziedziny kryptografii), służąca do generowania skrótu
 „Tiger” – jeden z utworów z albumu Arrival zespołu ABBA
 Tiger – nazwa kodowa systemu operacyjnego Mac OS X w wersji Mac OS X 10.4
 Tiger – pseudonim sportowy Dariusza Michalczewskiego
 Tiger Flowers – amerykański bokser
 Tiger Woods – amerykański golfista
 Tiger Beat – amerykański internetowy magazyn młodzieżowy
 Tiger Energy Drink – napój energetyzujący polskiej firmy Maspex
 Panzerkampfwagen VI Tiger – niemiecki czołg ciężki z okresu II wojny światowej
 Tiger (P) – prototyp niemieckiego czołgu ciężkiego Panzerkampfwagen VI Tiger
 Eurocopter Tiger – śmigłowiec produkcji niemiecko-francuskiej
 Grumman F-11 Tiger – amerykański samolot myśliwski
 HMS Tiger – nazwa kilku okrętów brytyjskich
 SMS Tiger – nazwa kilku okrętów niemieckich i austro-węgierskich